Восто́чный блок (, социалисти́ческий блок (), сове́тский блок (), коммунисти́ческий блок ()) — термин, использовавшийся на Западе во второй половине XX века для обозначения просоветских государств Центральной и Восточной Европы, Восточной и Юго-восточной Азии во главе с СССР, являвшихся государствами «второго мира».

В Европе восточный блок был представлен Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией и Чехословакией, в Азии — Кампучией, Китаем (до 1961 года), Лаосом, Монголией и Северной Кореей. С 1961 года в восточный блок вошла республика Куба.

История 

Термин придуман западными пропагандистами после окончания Второй мировой войны на результат прихода к власти коммунистических и рабочих партий в государствах народной демократии. При этом не все государства региона, провозглашавшие себя социалистическими, входили в блок: Югославия шла отдельным от Союза ССР путём с 1948 года (см. Советско-югославский раскол) и стала одним из инициаторов Движения неприсоединения, а Албания в 1960-е годы покинула объединения Восточного блока — СЭВ и ОВД (см. Советско-албанский раскол).

Блок Восточной Европы закончил своё существование после Падения Берлинской стены (9 ноября 1989 года) и «бархатной революции» в Чехословакии (17 ноября-29 декабря 1989 года), а также после объединения Германии в ночь на 3 октября 1990 года. 1 июля 1991 года на встрече в Праге была распущена Организация Варшавского договора, что подвело окончательную черту под существованием Восточного блока. В декабре 1991 года произошёл распад СССР, что привело к концу «Холодной войны» — 45-летнего противостояния между союзниками-победителями Второй Мировой войны — США, Великобританией и СССР.

Совет экономической взаимопомощи 

Важнейшую интеграционную роль выполняли экономические структуры СЭВ.

Варшавский договор 

Восточный блок был основан не только на идеологической и экономической близости социалистических государств, но также на соглашениях о коллективной взаимопомощи при потенциальном нападении блока НАТО. В 1955 году в НАТО вступила ФРГ; в ответ на это Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия и СССР подписали Варшавский Договор и образовали военный союз аналогичный НАТО — организацию Варшавского Договора (ОВД) во главе с СССР. В рамках союза проводились совместные учения и велась координация между разведками государств ОВД. После распада восточного блока существование ОВД потеряло смысл, а в 1991 году был подписан Протокол о полном прекращении действия Договора.

Телекоммуникации 

Для нужд информации и связи государств блока функционировала телекоммуникационная сеть Восточный Берлин — Варшава — Прага — Москва, посредством которой осуществлялось телевещание на государства Восточной Европы, транслировались телевизионные передачи из Москвы, также сеть использовалась для фиксированной голосовой связи абонентов в указанных государствах. В 1963 году в Польше был введен в эксплуатацию крупнейший в Восточной Европе узел связи на 2 тыс. каналов передачи данных.

См. также 
 Вторая холодная война
 Советская империя

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Watry, David M. Diplomacy at the Brink: Eisenhower, Churchill, and Eden in the Cold War. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2014.
 
 
 
 
 Петров Н. В. Сталин и органы НКВД-МГБ в советизации стран Центральной и Восточной Европы. 1945—1953 гг. , 2008.

Ссылки 

 
 Candid photos of the Eastern Bloc  September-December 1991
 Photographic project «Eastern Bloc»  «Eastern Bloc» examines the specificities and differences of living in totalitarian and post totalitarian countries. The project is divided into chapters, each dedicated to one of the Eastern European countries—Slovak Republic, Poland, ex-GDR, Hungary, Czech Republic and ex-Yugoslavia.
 The Lives of Others official website 
 RFE Czechoslovak Unit Open Society Archives, Budapest
 Museum of occupations of Estonia  — Project by the Kistler-Ritso Estonian Foundation
 Gallery of events from Poznań 1956 protests
 OSA Digital Archive Videos of the 1956 Hungarian Revolution
 RADIO FREE EUROPE Research, RAD Background Report/29: (Hungary) 20 October 1981, A CHRONOLOGY OF THE HUNGARIAN REVOLUTION, 23-4 October November 1956, compiled by RAD/Hungarian Section-Published accounts
  — A PBS site on the context and history of the Berlin Airlift.
 
 

Евразийские международные организации
Восточная Европа
Исчезли в 1991 году
Политические метафоры